Franska institutet kan syfta på:
 Institut de France – paraplyorganisation för fem akademier grundad 1795
 Franska Institutet –  Frankrikes kulturrepresentation i Sverige och lyder under Frankrikes ambassad